Mitsubishi Sapporo ist der Name zweier PKW-Modelle des japanischen Automobilherstellers Mitsubishi Motors:

 Mitsubishi Sapporo (1975), ein Coupé- und Cabrioletmodell
 Mitsubishi Sapporo (1987), ein Limousinenmodell